

Letteratura
The Three Godfathers – romanzo del 1913 di Peter B. Kyne

Cinema
The Three Godfathers – film muto statunitense del 1916 diretto da Edward LeSaint
Uomini segnati (Marked Men) – film muto statunitense del 1919 diretto da John Ford
Gli eroi del deserto (Hell's Heroes) – film muto statunitense del 1929 diretto da William Wyler
I tre padrini (Three Godfathers) – film statunitense del 1936 diretto da Richard Boleslawski
In nome di Dio (Three Godfathers) – film statunitense del 1948 diretto da John Ford
The Godchild – film TV statunitense del 1974 diretto da John Badham